Ехидо Мескитиљо има више значења:

 Ехидо Мескитиљо, Ла Курва (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ехидо Мескитиљо, Чапетеадо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику